Аэропорт Ви́льнюс (; ) — международный аэропорт Вильнюса, столицы Литвы. Расположен в 7 километрах к югу от центра города. 

Является крупнейшим аэропортом в Литве (80 % пассажиропотока, 2017 г.) и вторым по загруженности аэропортом в Прибалтике (по итогам 2019 года аэропорт обслужил свыше 5 миллионов человек).

Аэропорт является узловым для литовских чартерных авиакомпаний Heston Airlines, GetJet Airlines и Avion Express, лоукостеров Ryanair и Wizz Air, а также для авиакомпании airBaltic. Эксплуатантом аэропорта является государственное предприятие «Lietuvos oro uostai».

История 
Аэропорт начал свою работу 17 августа 1932 года. Первоначально аэропорт носил название «Вильно-Порубанек» () по названию близлежащей деревни Порубанек (сейчас район Киртимай). Сначала из аэропорта осуществлялись только внутренние рейсы на Варшаву и Львов. Затем, с 15 апреля 1939 года, и международные, на Каунас.
4 октября 1954 года было завершено строительство первого здания аэровокзала, построенного в стиле сталинский ампир по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина и Геннадия Ёлкина. Здание с семью нишами главного западного фасада, в которых расположены скульптуры, с кессонными потолками, лепниной, рельефными колоннами в интерьере включено в Реестр культурного наследия Литвы и охраняется государством как объект регионального значения; код в Реестре 15877. В настоящее время в старом здании расположен терминал прилёта.

В конце 1980-х годов старое здание уже с трудом справлялось с возросшим пассажиропотоком и было принято решение о постройке второго терминала. Оно было открыто в 1993 году; в нём расположился терминал вылета.

После вступления Литвы в Шенгенскую зону (2007) потребовалось построить третье здание, чтобы аэропорт соответствовал всем требованиям и правилам Шенгенского соглашения. Его открытие состоялось в 2007 году.
В настоящее время аэропорт может обеспечить пассажиропоток порядка 1,8 млн пассажиров при количестве полетов приблизительно 30 тыс. в год, не считая грузовых перевозок, объём которых уже превысил 5000 тонн в год.

В 2014 году были проведены исследования ВПП, которые выявили необходимость её реконструкции. Ремонт планировалось начать в 2016 году, но только в 2017 году была проведена значительная реконструкция (после этого ВПП прослужит еще 25 лет), аэропорт был закрыт на пару месяцев (многие рейсы были перенесены в Каунас). В 2021 году завершилась реконструкция рулежных дорожек и строительство северного перона. В 2022 году планируют начать строительство завода по переработке стоков от противооблединительной обработки самолетов, собранная жидкость на заводе будет преобразована для вторичного использования. Также был построен посылочный терминал DHL.

В 2019 году в 1,5 км от терминала аэропорта была установлена площадка для наблюдения за самолётами (англ. Planespotting). Площадка оборудована смотровой вышкой, сидячими местами с крышей и освещением, парковкой для автомобилей и детской площадкой.
В 2021 году был открыт  отремонтированный после реконструкции северный перрон и новые построены рулежные дорожки.В 2022 году начато строительство   строительство завода по переработке стоков от противооблединительной обработки самолетов, собранная жидкость на заводе будет преобразована для вторичного использования которая завершится в 2023 году.4 ноября начаты подготовительные работы для строительства двухэтажного терминала пребытия.28 декабря 2022 началось строительство двухэтажного пассажирского терминала которая завершится в 2025 году

Авиакомпании и пункты назначения 

По состоянию на март 2022 года из аэропорта Вильнюс выполняют рейсы следующие авиакомпании:

Грузовые авиакомпании
 DHL
 Turkish Airlines Cargo

Статистика

Транспортное сообщение 

Аэропорт связан с другими района города общественным транспортом и такси.
 Автобусное сообщение приблизительно с 5:30 до 23:00. Разовый билет можно приобрести у водителя за 1 евро.
 маршруты № 1 и 2 разными путями курсируют до вокзала; 
 маршрут № 88, курсирует до площади Европы, проходя через центральную часть города;
 скорый маршрут № 3G курсирует до спального района Фабиёнишкес, проходя через центральную часть города.
 Железнодорожное сообщение: до железнодорожного вокзала курсирует автомотриса (рельсовый автобус) PESA 620M (18 рейсов в день (по расписанию 2020 г. с 4:55 до 20:30))
 такси. При помощи вызова такси через приложение Bolt, Дорога в город обойдётся всего от 4€, зависимости от точки назначения.

Международное сообщение с Ригой: из аэропорта в латвийскую столицу и обратно курсируют микроавтобусы компании Flybus. Расписание привязано к прилётам и вылетам Wizz Air и Ryanair.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт      
 Интервью с Генеральным директором Вильнюсского аэропорта  
 Интервью с Коммерческим директором вильнюсского аэропорта 

Аэропорты Литвы
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1944 году
1944 год в Литве
Появились в 1940-е годы в Литве